Сє Шувей і Пен Шуай були чинними чемпіонками, але цього разу Пен вирішила не брати участі. Сє грала в парі з Саньою Мірзою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Ракель Копс-Джонс і Абігейл Спірс з рахунком 4–6, 4–6.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw

Qatar Doubles
2015
2015 у катарському спорті